Првенство Србије у сезони 2016/2017. је једанаесто такмичење организовано под овим именом од стране Ватерполо савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен ватерполо такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва Б лига Србије.

Клубови у сезони 2016/17. 

Легенда:

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Бараж за опстанак

Суперлига Србије

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Напомена: 
 Резултати означени једном звездицом пренети су из првог дела такмичења у Првој А лиги. Резултати означени двема звездицама пренети су из регионалне Јадранске лиге.

Табела 

Легенда:

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2016.
Ватерполо у 2017.